Myzostoma graffi är en ringmaskart som beskrevs av Nansen 1885. Myzostoma graffi ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
graffi